Inmunidad diplomática, el término puede hacer referencia a:

 Inmunidad diplomática, conjunto de beneficios de inmunidad de un diplomático.
Inmunidad diplomática (2002), libro de Lois McMaster Bujold.